François Duprat (né en 1976), dessinateur et scénariste de bandes dessinées français ;
 François Duprat (1940-1978), écrivain et homme politique d'extrême droite français.